Хоккейный клуб «Белые Тигры» — молодёжная команда по хоккею с шайбой из города Оренбурга.

История 

Хоккейный клуб называется «Оренбуржье», но его команда МХЛ носит название «Белые Тигры». Ранее клуб, созданный в 1998 году, сменил ряд названий («Университет», «Оренбурггазпром-Университет», «Газпром-ОГУ»). В 1998—2003 гг. клуб выступал во второй лиге, в 2003—2007 гг. — в Первой лиге, в 2007—2010 гг. — в Высшей лиге, с 2010 года выступает в МХЛ.

Достижения 
  Обладатель Кубка Евразии - 2011
  Обладатель Кубка Евразии - 2014

Главные тренеры 

 Романов Дмитрий Алексеевич (31.05.2010 — 5.10.11),
 Корешков Игорь Геннадиевич (6.10.11 — 25.01.12),
 Бондарев Дмитрий Дмитриевич (26.01.12 — 18.06.12), 
 Сюрдяев Сергей Николаевич (19.06.12 — 06.01.14),
 Сошников Сергей Николаевич (06.01.14 - 26.03.15).

Команда

Руководство клуба 
 Президент - Ерёмин Игорь Владимирович
 Генеральный директор - Сошников Сергей Николаевич

Тренерский штаб 
 Главный тренер - Романов Дмитрий Алексеевич 
 Начальник команды - Звездочкин Алексей Валерьевич

Статистика в МХЛ 
(По состоянию на 26.03.2013)

Примечание: И — количество игр, В — выигрыши в основное время, ВО — выигрыши в овертайме, ВБ — выигрыши по буллитам, ПО — проигрыши в овертайме, ПБ — проигрыши по буллитам, П — проигрыши в основное время, ГЗ — голов забито, ГП — голов пропущено, О — очки, Штр — штрафные минуты.

История выступлений в МХЛ

История выступлений в предсезонных турнирах 

 Кубок Евразии-2011: Турнир прошёл с 23 по 27 августа 2011 года в городе Оренбурге. В турнире приняли участие «Белые Тигры» (Оренбург), «Татранские Волки» (Попрад, Словакия), СКА-1946 (Санкт-Петербург), «Мамонты Югры» (Ханты-Мансийск), «Снежные Барсы» (Астана, Казахстан). Оренбургский клуб одержал победу в каждой встрече и занял 1е место.

 Vemex Cup-2012: Турнир прошёл в Чешском городе Карловы Вары с 3 по 5 августа 2012 года. В турнире приняли участие: «Белые Тигры» (Оренбург), «СКА-1946» (Санкт-Петербург), МХК «Энергия» (Карловы Вары, Чехия), «Пираты» (Хомутов, Чехия). Оренбуржцы проиграли все 3 игры, и заняли последнее место, набрав лишь 1 очко в матче против победителей турнира «СКА-1946».

Ледовый дворец 

Домашняя арена: Ледовый дворец «Звёздный». Вместимость - 2 700 зрителей.

Адрес: 460035 г. Оренбург, ул. Комсомольская 197/3

Ссылки 
 Официальный сайт
 Сайт болельщиков
 

Хоккейные клубы России
Спортивные клубы Оренбурга